Вишну — верховное божество в вайшнавизме.
 (4034) Вишну — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к редкому спектральному классу O.

См. также 
 «Вишну-пурана» — религиозный индуистский текст, одна из восемнадцати маха-пуран.